|-
| 131501 - || || 26 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131502 - || || 19 de setembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131503 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131504 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131505 - || || 27 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131506 - || || 28 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131507 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131508 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131509 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131510 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131511 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131512 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131513 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131514 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131515 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131516 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131517 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131518 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131519 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131520 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131521 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131522 - || || 15 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131523 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131524 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131525 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131526 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131527 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131528 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131529 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131530 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131531 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131532 - || || 19 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131533 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131534 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131535 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131536 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131537 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131538 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131539 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131540 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131541 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131542 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131543 - || || 17 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131544 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131545 - || || 20 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131546 - || || 9 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131547 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131548 - || || 11 de novembre, 2001 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 131549 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131550 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131551 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131552 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131553 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131554 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131555 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131556 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131557 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131558 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131559 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131560 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131561 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131562 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131563 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131564 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131565 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131566 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131567 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131568 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131569 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131570 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131571 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131572 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131573 - || || 9 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131574 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131575 - || || 13 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131576 - || || 13 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131577 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131578 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131579 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131580 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131581 - || || 15 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131582 - || || 20 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131583 - || || 20 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131584 - || || 22 de novembre, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 131585 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131586 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131587 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131588 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131589 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131590 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131591 - || || 19 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131592 - || || 20 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131593 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131594 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131595 - || || 16 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131596 - || 2001 XK || 4 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131597 - || || 8 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131598 - || || 12 de desembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131599 - || || 7 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131600 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
1